

Acronimi 
 Dense Inert Metal Explosive – esplosivi densi a metallo inerte

Antropologia 
Dime – gruppo etnico africano

Economia 
Dime – moneta statunitense
Dime – moneta canadese

Musica 
Dime – album dei Guardian del 2001
Dime – singolo di Laura Pausini del 2002
 Dime – canzone di Beth, rappresentante la Spagna all'Eurovision Song Contest 2003
Dime/Tell Me (Remix) – singolo di Pitbull del 2007
 Dime – singolo di Ivy Queen del 2008

Storia 
Dime – antica città greca

Altro 
Lingua dime (codice ISO 639-3 dim)

Pagine correlate 
Dima